A Guarda Municipal de São Carlos, conhecida como GMSC, esta localizada no município de São Carlos, foi criada em 2001.

História 
Foi criada pela lei Municipal Nº 12.895 de 31/10/2001 e instituída nos termos do § 8º do artigo 144 da Constituição Federal, do artigo 147 da Constituição do Estado de São Paulo, e do inciso XIII do artigo 9º da Lei Orgânica do Município, sua implantação faz parte do Plano Municipal Integrado de Segurança Pública, finalizado em setembro de 2001 pela administração municipal 2001-2004.
A primeira e a segunda turma de guardas municipais foram rigorosamente selecionadas através de concurso público e passaram por um extenso programa de formação e treinamento, que contou com a participação de profissionais qualificados da área de segurança pública.

Atribuições 
A corporação tem por objetivo a proteção dos bens, instalações e serviços públicos municipais e de todas as escolas municipais, bem como zelar pela integridade física e moral de seus usuários, atuando prioritariamente:

 Na vigilância permanente dos bens do município, tais como escolas e unidades de saúde municipais, edifícios, cemitérios e mercados públicos e todos os bens necessários às atividades gerais da administração;
 Na vigilância diurna e noturna dos bens de uso comum da população, tais como vias públicas, praças, parques, jardins e outros locais públicos;
 Na proteção dos serviços e instalações públicas do município.

Composição do Efetivo 
Atualmente são 119 guardas treinados, sendo 43 mulheres e 76 homens, uniformizados e equipados, comandados por uma equipe composta da seguinte forma:

Em 9 de abril de 2012, houve um aumento na corporação de mais 39 guardas que foram empossados. Portanto atualmente são 158 guardas treinados.

Em 25 de janeiro de 2013, o atual Prefeito contratou mais 21 guardas formados, totalizando assim 188 guardas municipais.

 Comandante
 Subcomandante
 1 Inspetor Chefe
 5 Inspetores
 Supervisor
 GM Classe Distinta
 GM
 Centro de Controle Operacional - COO
 1º Grupamento da Guarda Municipal - GM-101
 2º Grupamento da Guarda Municipal - GM-102
 3º Grupamento da Guarda Municipal - GM-103
 4º Grupamento da Guarda Municipal - GM-104
 5º Grupamento da Guarda Municipal - GM-105
 Serviço de Vigilância Patrimonial - SVP

Esse efetivo foi concluído a partir de 1º de dezembro de 2008, com a contratação dos aprovados em concurso público o efetivo passou a ser de 119 guardas com mais 16 homens e 22 mulheres.

Para o acompanhamento permanente das atividades a ouvidoria geral da Prefeitura Municipal é responsável por apurarem e corrigirem os comportamentos inadequados de seus integrantes. A ouvidoria exerce a função de ouvidor, para coletar e encaminhar as reclamações da população quanto à atuação dos guardas.

A legislação que criou a corporação, o efetivo previsto é de 200 guardas e será preenchido através de novos concursos públicos a serem realizados nos próximos anos.

Estrutura

Esquipamentos 
 12 viaturas (sendo 01 para transporte dos guardas)
 16 motocicletas todas caracterizadas e equipadas
 Os guardas dispõe de uniformes com identificação pessoal e da corporação
 Equipamentos de proteção individual (tonfa, coletes balísticos, algemas e gás pimenta) e rádios portáteis
 Equipamentos específicos para aqueles que atuam nas viaturas e motocicletas

CCO 
Centro de Controle Operacional (CCO) - 24 horas, foi inaugurado o CCO - Centro de Controle da GMSC, que agrega as operações de rádio e vídeo monitoramento da guarda municipal, defesa civil e Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Foram instaladas câmeras foram instaladas nas principais praças, avenidas e ruas do município, além de escolas e outros próprios públicos para agilizar o atendimento.

A GMSC está subordinada a Secretaria Municipal de Govêrno (SMG), a qual também é composta pela Defesa Civil (COMDEC) e pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

Ver também 
 Guarda Municipal (Brasil)

Ligações externas  
 Página da SMG

Guardas municipais do Brasil
Organizações de segurança
São Carlos (São Paulo)